Rab Károly (1890–1971) római katolikus pap, tábori lelkész, orvos, országgyűlési képviselő (Kisgazdapárt)
 Rab Károly (1944–) közgazdász, szociológus, pszichológus, országgyűlési képviselő (SZDSZ)